Llista de masies i altres construccions relacionades de l'Alt Penedès (oest de la comarca) (municipis de Castellet i la Gornal, Castellví de la Marca, Pacs del Penedès, Pontons, Sant Martí Sarroca, Santa Margarida i els Monjos, Torrelles de Foix i Vilobí del Penedès), ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de masies de l'Alt Penedès - est

Alt Penedes Oest
 Oest